In 1950 werd voor het eerst het wereldkampioenschap basketbal gehouden. Tien landen die ingeschreven waren bij de FIBA, namen deel aan het toernooi dat gehouden werd van 22 oktober tot 3 november 1950 te Buenos Aires, Argentinië. Het gastland, Argentinië, werd de uiteindelijke winnaar van het toernooi.

Eindklassering

Voorronde

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Eliminatieronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Onderste groep

Finale groep

Externe link
 Resultaten

Wereldkampioenschap basketbal
Basketbal in 1950
Basketbal
Basketbal in Argentinië
Sportevenement in Buenos Aires